

Presse

France
La Voix des femmes est le nom de différents journaux français :
 La Voix des femmes, journal féministe français publié de mars à juin 1848 par Eugénie Niboyet ;
 La Voix des femmes, journal féministe français créé par Colette Reynaud et Louise Bodin en 1917 et publié jusqu'en 1937 ;
 La Voix des femmes, journal clandestin publié durant la Seconde Guerre mondiale

Haïti
 La Voix des femmes est un journal féministe haïtien créé en 1935, publié par la Ligue féminine d'action sociale.

Belgique
La Voix des femmes est le nom de différents journaux belges :
 La Voix des femmes, journal des femmes socialistes créé en 1923 par Lucie Dejardin ;
 La Voix des femmes, journal clandestin belge publié par Suzanne Grégoire et le groupe Femmes communistes de 1941 à juillet 1943

Théâtre
 La Voix des femmes est le titre d'une pièce de Kateb Yacine, créée en 1972.

Notes et références 

Homonymie de titre